Длугош () — українське та польське прізвище.

Особи 
 Ігор Длугош — підполковник міліції, боєць-доброволець батальйону Збруч
 Ян Длугош — польський державний та релігійний діяч, латинський архієпископ Львова, автор «Історії Польщі» в 12 томах.

Українські прізвища
Польські прізвища